Алекса́ндровка — название улиц в ряде населённых пунктов.

Россия 
 Александровка — улица в районе Крюково Зеленоградского административного округа Москвы.
 Александровка — улица в Уфе.

Украина 
 В Донецке:
 1-я улица Александровка.
 2-я улица Александровка.
 3-я улица Александровка.
 5-я улица Александровка.
 6-я улица Александровка.
 7-я улица Александровка.
 10-я улица Александровка.
 11-я улица Александровка.

См. также